Iate pode ser:

 Iate, um tipo de embarcação.
 IATE, base de dados terminológica da União Europeia.
 Fulniôs, um grupo indígena brasileira

Desambiguação